Le nom Richard Onslow peut désigner :
 Richard Onslow (vers 1527-1571), homme d'État anglais ;
 Richard Onslow,  baron Onslow (1654-1717), son descendant, homme d'État britannique ;
 Richard Onslow,  Onslow (1713-1776), pair et homme politique britannique ;
 Richard Onslow,  comte d'Onslow (1876-1945), diplomate et homme d'État britannique ;
  (1904-1975), amiral britannique.